Längsschnitt steht für:

 grafische Darstellung eines Körpers parallel zur Längsachse, siehe Schnitt (Darstellung)
 vertikaler Schnitt einer Trasse, siehe Höhenplan
 historischer Längsschnitt, siehe Thematische Strukturierungskonzepte im Geschichtsunterricht #Der Längsschnitt
 Längsschnittsbild in der Medizin, siehe Syndrom #Querschnitt und Längsschnitt

Siehe auch:
 Längsschnittstudie
 Querschnitt